Swiatecki oder Świątecki ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Świątecki (* 1956), polnischer Maler, Designer und Bühnenbildner